Михаил Крупник:
 Крупник, Михаил Александрович (1923—1995) — советский военный инженер и учёный, инженер-полковник ВМФ; лауреат Ленинской премии.
 Крупник, Михаил Семёнович (род. 1957) — одесский драматург, режиссёр, актер.
 Крупник, Михаил Яковлевич (род. 1930) — советский и израильский экономист.